Longa peut désigner plusieurs commune du Burkina Faso :
 Longa, une commune rurale du département de Boura
 Longa, une commune rurale du département de Namissiguima
 Ouro-Longa, une commune rurale du département de Dori